High on Your Love (Sharon Doorson), een Nederlandse single uit 2013
 High on Your Love (Debbie Jacobs), een Amerikaanse single uit 1980